Јован Стојановић се може односити на:
 Јован Стојановић (1923 – 1943), учесник Народноослободилачке борбе и народни херој Југославије.
 Јован Стојановић, оснивач грађанског витешког друштва Душан Силни